Гран-при Монако 2005 года — 6-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проходивший с 20 по 22 мая  года на трассе Монако в Монте-Карло.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}
 Оба гонщика команды БАР не вышли на старт из-за дисквалификации на Гран-при Сан-Марино 2005 года.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако